Хатчинс () — фамилия и топоним.

Фамилия 
  (1925—1945) — американский киноактёр, офицер ВВС.
 Хатчинс, Галина Анатольевна (1979—2021) — американская журналистка, кинооператор.
  (1929—1984) — американский убийца.
  (1911—2009) — американская изобретательница, преподавательница, изготовитель скрипок.
  — американская писательница-феминистка.
 Хатчинс, Мел (1928—2018) — американский баскетболист.
  (1899—1991) — американская писательница и художница.
 Хатчинс, Пол (1945—2019) — британский теннисист, теннисный тренер и администратор.
  (1899—1977) — американский философ.
 Хатчинс, Росс (род. 1985) — британский теннисист, сын Пола Хатчинса.
  (1838—1912) — американский журналист и издатель, известный как основатель The Washington Post.
  (1730—1789) — американский военный инженер, картограф, географ.
  (ок. 1742—1790) — британский врач и натуралист.
  (род. 1930) — американский киноактёр.
  (1813—1884) — американский бизнесмен, мэр Хьюстона в 1861—1862 гг.
  (род. 1944) — американский академик, писатель, переводчик с арабского языка.
  (1785—1815) — ирландский ботаник.

Топоним США 
  — городок в Висконсине.
  — город в Техасе.

См. также 
 Хитченс
 Хатчинсон
 Хатчингс
 Хатченс, Майкл (1960—1997) — австралийский рок-музыкант
  (род. 1980) — английский музыкант, также известный как Файф Хатчинс
  — независимая англиканская мужская школа в Австралии, основана в 1846 году.